Pyrga kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Pyrgos (ort), Eparchía Lemesoú, 
 Pyrgá (ort), Eparchía Lárnakas, 

Robotskapade Cypernförgreningar